Mureșanu este un nume de familie românesc. Numele a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Andrei Mureșanu (1816–1863), poet și revoluționar român
Camil Mureșanu (n. 1927), istoric și profesor român
Tănase Mureșanu (n. 1940), scrimer român

Vezi și
Cartierul Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej
Mureșan

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești